Václav Nedomanský, češki hokejist, * 14. marec 1944, Hodonín, Češka.

Nedomanský je bil dolgoletni igralec kluba HC Slovan Bratislava v češkoslovaški ligi, nato pa je, po štirih letih v ligi WHA, v ligi NHL igral za klube Detroit Red Wings, St. Louis Blues in New York Rangers, kjer se je po sezoni 1983 upokojil. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na devetih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, štirih srebrnih in treh bronastih medalj, ter dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Leta 1997 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2002 v Slovaški hokejski hram slavnih, leta 2004 v Češki hokejski hram slavnih, leta 2019 pa v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 9
| 2
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 10
| 7
| 17
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 8
| 0
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 9
| 6
| 15
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
| 6
| 3
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 9
| 3
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 10
| 3
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Toros
| WHA
| 74/75
|
| 78
| 41
| 40
| 81
|
| 19
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 9
|-
| Toronto Toros
| WHA
| 75/76
|
| 81
| 56
| 42
| 98
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Birmingham Bulls
| WHA
| 76/77
|
| 81
| 36
| 33
| 69
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Birmingham Bulls
| WHA
| 77/78
|
| 12
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 77/78
|
| 63
| 11
| 17
| 28
|
| 2
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 78/79
|
| 80
| 38
| 35
| 73
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 79/80
|
| 79
| 35
| 39
| 74
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 80/81
|
| 74
| 12
| 20
| 32
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 81/82
|
| 68
| 12
| 28
| 40
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 82/83
|
| 22
| 2
| 9
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 82/83
|
| 35
| 12
| 8
| 20
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |753
| bgcolor="#7FFF00" |332
| bgcolor="#7FFF00" |304
| bgcolor="#7FFF00" |636
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |172
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |9
|}

Sklici

Zunanje povezave
 

Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti Toronto Toros
Hokejisti Birmingham Bulls
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti New York Rangers
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Češki Američani
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL